Баньоле́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена-Сен-Дені. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 6 км на схід від Парижа, 5 км на південь від Бобіньї.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 14084 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 37045,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 Коффі Джіджі (*1992) — івуарійський футболіст, захисник.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Баньоле 
 [ Розташування муніципалітету Баньоле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена-Сен-Дені

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Сена-Сен-Дені